Mārtiņš Cipulis (né le  à Cēsis en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste d’ailier.

Carrière 
Mārtiņš Cipulis a commencé sa carrière de hockeyeur au HK Liepājas Metalurgs, durant une période s’étalant de 1998 à 2000. Le club mène deux fronts, le championnat de la Ligue d’Europe de l’Est de hockey sur glace (VEHL) et le championnat de Lettonie. En 2000, Cipulis devient champion de Lettonie pour la première fois. Il part ensuite au HK Riga 2000, dans lequel il parvient au cours des six années à venir à la finale de la Ligue lettonne, et Mārtiņš Cipulis devient champion avec son équipe en 2001, 2004, 2005 et 2006, et vice-champion en 2002 et 2003. En outre Cipulis devient avec Riga en 2001 et 2002 vice-champion de la VEHL et atteint la saison 2005-2006 à la deuxième place à la Coupe continental de l’IIHF.

En 2006, Cipulis part à Poprad en Slovaquie pour une saison dans l’Extraliga. Puis, la saison suivante il va en Biélorussie rejoindre les rangs du Metallourg Jlobine. Il retourne en Lettonie la saison suivante où il signe un contrat avec le Dinamo Riga promu de la nouvelle ligue KHL. Pour le Dinamo, il a effectué deux saisons en KHL, où il effectue 124 matchs et marque 19 buts. En juin 2010 Cipulis par por l’Amour Khabarovsk, mais il revient après un an et un contrat d’essai réussi pour le Dinamo Riga.

Récompenses 
2000 Champion de Lettonie avec le HK Liepājas Metalurgs
2001 Champion de Lettonie avec le HK Riga 2000
2004 Champion de Lettonie avec le HK Riga 2000
2004 Meilleur avant de la Ligue de hockey letton
2005 Champion de Lettonie avec le  HK Riga 2000
2006 Champion de Lettonie avec le HK Riga 2000

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Liepājas Metalurgs|| VEHL|| 31|| 2|| 5|| 7|| 8|| || || || || 
|-
|1999-2000 || Liepājas Metalurgs|| VEHL || 41|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000||Liepājas Metalurgs|| LHL || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2000-2001 || HK Riga 2000|| VEHL || 32|| 5|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001||HK Riga 2000|| LHL || 21|| 13|| 4|| 17|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HK Riga 2000|| VEHL || 37|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||HK Prizma Riga|| VEHL (Div. B) || 2|| 3|| 0|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||HK Riga 2000|| LHL || 20|| 11|| 18|| 29|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2002-2003 || HK Riga 2000|| VEHL || 31|| 7|| 3|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003||HK Riga 2000|| LHL || -|| 8|| 10|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| VEHL || 32|| 5|| 6|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||HK Riga 2000|| LHL || 21|| 15|| 11|| 26|| 10|| 7|| 7|| 8|| 15|| 4
|-
|2004-2005|| HK Riga 2000|| Ekstraliga || 44|| 15|| 8|| 23|| 26|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|200-2005||HK Riga 2000|| LHL || 5|| 3|| 1|| 4|| 2|| 10|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
|2005-2006|| HK Riga 2000|| Ekstraliga || 53|| 16|| 17|| 33|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||HK Riga 2000|| LHL || -|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK ŠKP Poprad|| Extraliga|| 45|| 6|| 8|| 14|| 16|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2007-2008 || Metallourg Jlobine|| Ekstraliga|| 54|| 21|| 21|| 42|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dinamo Riga|| KHL|| 56|| 9|| 12|| 21|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga||  KHL|| 56|| 8|| 7|| 15|| 22|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Amour Khabarovsk || KHL || 49|| 12|| 7|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 48|| 2|| 8|| 10|| 18|| 6|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 16|| 3|| 3|| 6|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2013-2014|| Dinamo Riga || KHL || 40|| 5|| 4|| 9|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || MHC Martin || Extraliga || 12 || 2 || 4 || 6 || 2 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || EHC Lustenau || AlpsHL || 18 || 6 || 2 || 8 || 29 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Kurbads || LAČ || 21 || 7 || 9 ||	16 || 8 ||9 ||2 || 0||2 || 0
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || LAČ || 36 || 20 || 26 || 46 || 12 ||10 ||4 || 7||11 || 2
|-
| 2019-2020 || HK Kurbads || LAČ || 35|| 11|| 10|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Championnat d'Europe -18 ans || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"| groupe C
|- 
| 2000 ||align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -1|| align="left"| groupe B
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2005 ||align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| +2||align="left"| Sixième du groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Douzième place
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| -1|| align="left"| Dixième place
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 4|| 5|| 2|| +1|| align="left"| Treizième place
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1|| align="left"| Onzième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 4|| 2|| 6|| 4|| 0 || align="left"| Septième place
|-	
| 2009 ||align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0||align="left"| Remporte le groupe F
|-
| 2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -4||align="left"| Onzième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -3||align="left"| Onzième place
|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 4|| 2|| 6|| 2|| +1|| align="left"| Treizième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -1|| align="left"| Dixième place
|-
| 2013 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || +3 ||align="left"| du Groupe E
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 29 || +1|| align="left"| Onzième place
|-
| 2014 ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || -2|| align="left"| Onzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4|| align="left"| Treizième place

Références 

Naissance en novembre 1980
Naissance à Cēsis
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du HK Poprad
Joueur du Dinamo Riga
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du MHC Martin
Joueur du EHC Lustenau